Militärische Spezialoperation bezeichnet
 eine zeitlich und umfangmäßig beschränkte Aktion durch eine ad hoc zusammengestellte militärische Formation, siehe Kommando (Militär) #Kommandounternehmen
 den russischen Überfall auf die Ukraine 2022 als Euphemismus der russischen Regierung und ihrer Propaganda